Deponija (Novi Sad)
 Deponija (Palilula)